Букстехуде — многозначный термин:

 Букстехуде — город в Германии.
 Букстехуде, Дитрих (ок. 1637—1707) — немецкий композитор эпохи барокко.